Tödliche Abrechnung steht für:

 Tödliche Abrechnung (1982), US-amerikanischer Titel Fighting Back, englischer Titel Death Vengeance, US-amerikanischer Actionfilm von Lewis Teague
 End Game – Tödliche Abrechnung, US-amerikanisch-kanadischer Action-Thriller von Andy Cheng (2006)
 Erzgebirgskrimi – Tödliche Abrechnung, deutscher Fernsehfilm von Marcus Ulbricht (2022)